

Personnalités 
 Danièle Bourcier
 François Bourcier : comédien et metteur en scène français
 François Antoine Louis Bourcier : militaire français
 Jules Bourcier : ornithologue français
 Laurent Bourcier : pâtissier français, compagnon du tour de France
 Sam Bourcier : sociologue français

Autre 

 Liste des comtes de Bourcier de Villers